Титулярная церковь Сан-Паоло-делла-Кроче-а-Корвиале () — титулярная церковь была создана Папой Иоанном Павлом II в 1985 году. Титул принадлежит церкви Сан-Паоло-делла-Кроче-а-Корвиале, расположенной в городской зоне Рима Корвиале, на виа Поджо Верде 319.

Список кардиналов-священников титулярной церкви Сан-Паоло-делла-Кроче-а-Корвиале 
 Луи-Альбер Вашон — (25 мая 1985 — 29 сентября 2006, до смерти);
 Освальд Грасиас — (24 ноября 2007 — по настоящее время).

Ссылки 
 Титулярная церковь Сан-Паоло-делла-Кроче-а-Корвиале на Catholic Hierarchy;
 Титулярная церковь Сан-Паоло-делла-Кроче-а-Корвиале на сайте www.gcatholic.org.

Титулярные церкви и диаконии